By the Sword kan syfta på:

 By the Sword (roman) – en fantasyroman av Mercedes Lackey, utgiven 1991
 By the Sword (film) – en amerikansk film från 1991 av Jeremy Paul Kagan
 By the Sword (Emilie Autumn-låt) – en musiksingel av Emilie Autumn], utgiven 2001
 "By the Sword (Slash-låt) – en musiksingel av Slash, utgiven 2010